Plusieurs accords internationaux portent le nom de protocole de Londres, chacun dans un domaine différent :
 Les Huit articles de Londres, également appelé protocole de Londres du 21 juin 1814, une convention secrète entre plusieurs grandes puissances : le  Royaume-Uni, la Prusse, l'Empire d'Autriche et l'Empire russe pour attribuer le territoire des Pays-Bas et de la Belgique actuelle à Guillaume-Frédéric, alors « prince souverain » des Pays-Bas unis. Il accepta cette récompense le 21 juillet 1814.
 Protocole de Londres (1829), accord entre les trois grandes puissances sur la création d'un État grec autonome.
 le protocole de Londres au traité d’Andrinople () reconnaît de fait l’indépendance de la Grèce vis-à-vis de l’Empire ottoman (le traité initial en faisait un État autonome) ;
 le protocole de Londres (1944) du  est un accord entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union soviétique sur l’occupation du territoire allemand ; il prévoit le partage du pays en trois zones d'occupation ;  concernant Berlin, il est décidé d’attribuer à l’URSS la zone nord-est, au Royaume-Uni la zone nord-ouest et aux États-Unis la zone sud ; 
 le protocole d'accord de Londres est un accord signé le 5 octobre 1954 entre les gouvernements de l'Italie, du Royaume-Uni, des États-Unis et de la République populaire fédérative de Yougoslavie concernant le régime d'administration provisoire du territoire libre de Trieste (TTF) prévu à l'annexe VII du traité de Paris (1947) ;
 il existe un protocole de Londres sur les déchets en mers (1966) ;
 il existe un protocole de Londres sur la non-traduction des brevets en Europe (signé par le gouvernement Jospin en ).

Voir aussi